Příjmení Doležálek nosí více významných osobností:

 Antonín Doležálek (1799–1849) – český pedagog
 Jan Emanuel Doležálek (1780–1858) – český hudební skladatel
 Jan Doležálek (* 2002) – český atlet, kladivář